District de Santa Fé peut désigner les localités suivantes :

 District de Santa Fé, division située dans la province de Darién, au Panama ;
 District de Santa Fé, division située dans la province de Veraguas, au Panama.